MTV Classic :
 MTV Classic, chaine de télévision australienne et néo-zélandaise ;
 MTV Classic, chaîne de télévision britannique ;
 MTV Classic, chaîne de télévision italienne ;
 MTV Classic chaîne de télévision américaine.